George MacDonald se jmenovali či jmenují:
 George MacDonald (1824–1905), britský spisovatel, zakladatel novodobého žánru fantasy
 George MacDonald (veslař), kanadský sportovec a olympijský vítěz